Christian August Crusius (1715-1775), philosophe allemand ;
 Martin Crusius (1526-1607), helléniste allemand.

Homonymie de patronyme